Welykomychajliwka (; ) ist ein Dorf und das administrative Zentrum der gleichnamigen Landratsgemeinde im Osten der ukrainischen Oblast Dnipropetrowsk mit etwa 2000 Einwohnern (2006).

Das 1776 gegründete Dorf liegt am rechten Ufer der Wowtscha im Osten des Rajon Pokrowske 25 km östlich vom Rajonzentrum Pokrowske.
Zur Landratsgemeinde Welykomychajliwka mit etwa 3600 Einwohnern und eine Fläche von 18,7 km² zählen, neben Welykomychajliwka, noch die Dörfer:
 Worone ()
 Lisne ()
 Malijiwka ()
 Nowoseliwka ()
 Orestopil ()
 Sosniwka ()
 Chorosche ()
 Janwarske ()

Persönlichkeiten 
Im Dorf kam 1893 der ukrainische Anarchist, Partisan und Kommandeure der Machnowschtschina Fedossij Schtschus zur Welt.

Einzelnachweise 

Ort in der Oblast Dnipropetrowsk
Gegründet 1776
Rajon Pokrowske